Арме́н Гево́ргович Ашотя́н (, 25 июля 1975, Ереван) — бывший министр образования и науки Республики Армения.

Биография 
 1992—1998 — учился в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци по специальности «лечебное дело».

 1998—2000 — клиническая ординатура того же вуза по специальности «судебная медицина».
 2000—2003 — защитил кандидатскую диссертацию и получил учёную степень кандидата медицинских наук.
 2005 — окончил Московскую школу политических исследований.
 2007 — окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по специальности «Менеджмент глобальных процессов».
 1999—2000 — старший лаборант на кафедре судебной медицины Ереванского государственного медицинского университета.
 2002—2006 — помощник ректора Ереванского государственного медицинского университета.
 2005—2006 — советник ректора того же университета на общественных началах.
 2003 — ассистент кафедры биохимии Ереванского государственного медицинского университета.
 2006 — доцент кафедры биохимии Ереванского государственного медицинского университета.
 2005—2007 — депутат парламента Армении третьего созыва. Член постоянной комиссии по социальным вопросам, по вопросам здравоохранения и охраны природы. Член Республиканской партии Армении.
 12 мая 2007 года избран депутатом парламента Армении четвёртого созыва. Член постоянной комиссии по вопросам Евроинтеграции.
 С сентября 2008 — председатель Постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, молодёжи и спорта.
 13 мая 2009 года назначен министром образования и науки Республики Армения.
 16 июня 2012 года переназначен на должность Министра образования и науки Республики Армения.
 8 мая 2013 года переназначен на должность Министра образования и науки Республики Армения.
 26 апреля 2014 года переназначен на должность Министра образования и науки Республики Армения.

 2004 — году выпустил свой первый сборник стихов «ГОЛОС».
 2007 — первый сборник авторских песен «ЗА…».

С 1996 года участвовал в спортивном «Что? Где? Когда?»: был капитаном команды «Эребуни». С 2005 года — спонсор команды «РПА-ДАФ», чемпиона Армении 2005—2009 годов, чемпиона Южного Кавказа 2005 года.

Указом Президента Республики Армения от 28 декабря 2012 года награждён медалью Мовсеса Хоренаци. Кандидат медицинских наук, офицер запаса ВС РА.

В 1999—2003 годах был председателем молодёжного парламента ЕГМУ, в 2003—2005 годах — председателем молодёжной организации РПА.

В октябре 2010 года Армен Ашотян был награждён почетным орденом Российско-Армянского (Славянского) университета «за эффективную политическую деятельность, за новаторскую деятельность в сфере образования, за творческий и неординарный подход к решению задач, стоящих перед наукой и образованием, а также за постоянную поддержку РАУ».

Армен Ашотян является автором двух десятков научных работ и статей.

Вице-председатель РПА, член Исполнительного совета РПА.

Женат, имеет 2-х детей.

Награды 
 Медаль «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (28.12.2015).
 Медаль Мовсеса Хоренаци (28.12.2012).
 Офицер ордена Академических пальм (27.11.2015).

Награждён медалью «Гарегин Нжде» ВС РА, медалями Полиции РА «За сотрудничество» и «Защитник закона», золотой медалью Министерства спорта и по делам молодёжи, золотой медалью мэрии города Еревана, удостоен почетной премии МИД Румынии.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Депутаты Национального собрания Армении
Родившиеся в 1975 году
Родившиеся 25 июля
Награждённые медалью «За заслуги перед Отечеством» (Армения)
Награждённые медалью Мовсеса Хоренаци
Награждённые медалью «Гарегин Нжде»
Члены Республиканской партии Армении